Абу Исхак () — кунья, в переводе на русский язык означает «отец ».

 Абу Исхак Ибрахим аль-Фазари (ум. ок. 777) — первый арабский математик и астроном.
 Абу Исхак Ибрахим ибн Адхам (718—781) — один из наиболее известных ранних суфийских аскетов, суннит, ханафит.
 Абу Исхак аль-Мутасим Биллах (794—842) — багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Абу Исхак Ибрахим ан-Наззам (ок. 760/765 — ок. 835/846) — арабо-мусульманский философ, представитель мутазилитской школы калама.
 Абу Исхак Ибрахим аль-Харби (813—898) — мухаддис, языковед, правовед ханбалитского мазхаба, ученик Ахмада ибн Ханбаля.
 Абу Исхак Ибрахим аль-Муттаки Лиллах (908—968) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший с 940 по 945 год.
 Абу Исхак аш-Ширази (1003—1083) — исламский богослов, правовед шафиитского мазхаба.
 Абу Исхак Ибрахим ибн Хафаджа аль-Андалуси (1058/1060 — 1138/1139) — арабский поэт из мусульманской Испании (аль-Андалус).
 Абу Исхак аш-Шатиби (ум. 1388) — выдающийся грамматист, хадисовед, комментатор и законовед маликитского мазхаба.
 Абу Исхак Ибрахим ибн Файд аз-Завави (1394—1453) — исламский богослов, правовед маликитский мазхаб.

См. также 
 Бусхаки